Niemcy:
 Märkisches Museum – muzeum w Berlinie
 Märkisches Museum – muzeum w Witten
 Märkisches Museum – stacja metra w Berlinie